Armstrong County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Armstrong County Courthouse (Pennsylvania), NRHP-Nr. 81000526
 Armstrong County Courthouse (Texas)